

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Sosnowica – część wsi Zachełmie w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn
 Sosnowica – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica 
 Sosnowica – przysiółek wsi Dąbrówka Podłężna w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Sosnowica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń 
 Sosnowica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów

Inne 
 Sosnowica – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich

Zobacz też 
 Sosnowica-Dwór